Mekar Sari (Banyuasin II), plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra, Indonesië.
 Mekar Sari (Bayung Lencir), plaats in het bestuurlijke gebied Musi Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra, Indonesië.
 Mekar Sari (Buntu Pane), plaats in het bestuurlijke gebied Asahan in de provincie Noord-Sumatra, Indonesië.
 Mekar Sari (Cikalongkulon), plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java, Indonesië.
 Mekar Sari (Deli Tua), plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra, Indonesië.
 Mekar Sari (Dumai Barat), plaats in het bestuurlijke gebied Dumai in de provincie Riau, Indonesië.
 Mekar Sari (Kumpeh), plaats in het bestuurlijke gebied Muaro Jambi in de provincie Jambi, Indonesië.
 Mekar Sari (Ilir Talo), plaats in het bestuurlijke gebied Seluma in de provincie Bengkulu, Indonesië.
 Mekar Sari (Lirik), plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hulu in de provincie Riau, Indonesië.
 Mekar Sari (Merbau), plaats in het bestuurlijke gebied Kepulauan Meranti in de provincie Riau, Indonesië.
 Mekar Sari (Muara Telang), plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra, Indonesië.
 Mekar Sari (Pasir Sakti), plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Timur in de provincie Lampung, Indonesië.
 Mekar Sari (Pulau Rakyat), plaats in het bestuurlijke gebied Asahan in de provincie Noord-Sumatra, Indonesië.
 Mekar Sari (Rantau Alai), plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra, Indonesië.
 Mekar Sari (Reteh), plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hilir in de provincie Riau, Indonesië.
 Mekar Sari (Sekampung), plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Timur in de provincie Lampung, Indonesië.
 Mekar Sari (Sekincau), plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de provincie Lampung, Indonesië.